Saint-Viaud – comune francese situato nel dipartimento della Loira Atlantica
 Laurent Viaud (1969) – ex calciatore francese